Grand Prix San Marino 1990 (oryg. Gran Premio di San Marino) – trzecia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1990, która odbyła się 13 maja 1990, po raz 10. na torze Imola.

10. Grand Prix San Marino, 10. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Lista startowa 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Nie zakwalifikowali się

Nie prekwalifikowali się

Wyścig 
Źródło:Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy 

San Marino
1990
1990 we Włoszech